Мисюрев, Александр Александрович (1909—1973) — писатель, фольклорист.
 Мисюрев, Григорий Иванович (Мансветов; 1777—1832) — учёный-богослов, духовный писатель.